Assaig (literatura), gènere literari 
 Assaig o try, tipus d'anotació en el rugbi
 Assaig (arts escèniques), sessió de creació, muntatge i perfeccionament d'un espectacle d'arts escèniques, abans de ser presentat al públic
 Assaig clínic, avaluació experimental d'un producte, substància, medicament, tècnica diagnòstica o terapèutica
 Assaig de control de qualitat, tipus de prova física per a avaluar alguna qualitat d'una substància, material o producte
 Assaig mecànic, procediment experimental per conèixer alguna propietat mecànica d'un material o d'un cos físic
 Assaig químic, procediment experimental per a conèixer alguna propietat química d'una substància
 Assaig de quimiotaxi , instrument experimental per a l'avaluació de l'habilitat quimiotàctica de les cèl·lules procariòtiques o eucariotes 
 Assaig no destructiu , prova d'anàlisi de propietats que no modifica la mostra

Vegeu també 
 Assaigs, una col·lecció de 107 assaigs escrits per Michel de Montaigne.